David Borwein
 Jonathan (Michael) Borwein (* 1951, St. Andrews)
 Peter (Benjamin) Borwein (1953-2020)

 la constante d'Erdős-Borwein
 le prix David-Borwein
 les intégrales de Borwein

Patronyme juif